Il singolare dello Singapore ATP Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale Gō Soeda 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (campioni)
 Gō Soeda (finale)
 Yūichi Sugita (secondo turno)
 Danai Udomchoke (semifinali)

  Yang Tsung-hua (primo turno)
  Benjamin Mitchell (primo turno)
  Harri Heliövaara (primo turno, ritiro a causa del dolore al collo)
  Amir Weintraub (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Singapore ATP Challenger 2012